

Населені пункти та їхні частини

 Яські — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Яські — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яські — частина села Лапи-Шолайди в гміні Лапи Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Яські — колонія в гміні Частари Верушовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки